Neurode je název několika obcí:

 německé exonymum české obce Nová Pláň
 německé exonymum polské obce Nowa Ruda

Rozcestníky - místopisné jméno